Каррио́н () — испанская фамилия и топоним. Известные носители:

Фамилия 
 Каррион, Бенджамин (1897—1979) — эквадорский политик, дипломат, писатель.
 Каррион, Даниэль Альсидес (1857—1885) — студент-медик из Перу, пожертвовавший собой путём заражения бактериями Bartonella bacilliformis с целью изучения развития инфекции.
 
 Каррион, Херонимо (1811—1893) — эквадорский политик, президент страны (1865—1867).
 Каррион, Энрике (род. 1967) — кубинский боксёр.
 Каррион Крус, Луис (род. 1952) — никарагуанский политический и военный деятель, член Национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения) в Никарагуа.

Топоним 
 Каррион-де-лос-Кондес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Карион